KZ Stöcken ist Umgangssprache und bezeichnet zwei Außenlager des KZ Neuengamme in Hannover:

 KZ Hannover-Stöcken (Continental) 
 KZ Hannover-Stöcken (Akkumulatorenwerke)